Punto de partida puede referirse a:

Artes y espectáculos 
 Punto de partida, programa de televisión de opinión de México (2005-2016);
 Punto de partida (1989), álbum de Rocío Jurado;
 Punto de partida (2004), álbum de Ximena Abarca;
 Punto de partida (2009), álbum de Margarita Henríquez.

Literatura 
Punto de Partida es un Libro escrito por el empresario y conferencista Fernando D. Massau Chorne, el libro evoca diversas historias de personas humildes que lograron convertirse en exitosos empresarios. En ellas, sus artífices, revelan los aciertos, fracasos y las drásticas decisiones que debieron afrontar para hacer realidad sus sueños. A su vez, recorre y responde a todas las grandes interrogantes que se presentan ante quien desea emprender un negocio o un cambio en el curso de su carrera profesional, ayudándolo a encontrar el impulso para comenzar y culminar sus metas.
Punto de partida o evento divergente: en el género literario de la ucronía, momento en que la historia real y la historia ucrónica divergen.
 Punto de Partida, revista literaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).